Limbo — conceito religioso de caráter escatológico
Limbo (botânica) — termo botânico que designa a parte principal de uma folha
Limbo (jogo eletrônico) — um jogo de plataforma independente para Xbox Live Arcade, Playstation Network e Steam
Limbo (linguagem de programação)
Limbo (dança) - dança tradicional caribenha, com origem na ilha de Trinidad.

Desambiguação